Hrvatska:
 Lađevci (Skradin), gradsko naselje Skradina

BiH:
 Lađevci (Čajniče, BiH), naselje u općini Čajniče
 Lađevci (Čelinac, BiH), naselje u općini Čelinac

Srbija:
 Lađevci (Kraljevo, Srbija), naselje u općini Kraljevo